Решетнёвские чте́ния — международная научно-практическая конференция, проводимая Сибирским государственным аэрокосмическим университетом, АО «Информационные спутниковые системы» и АО «Красноярский машиностроительный завод». Участие в проведении конференции принимают Красноярский научный центр СО РАН, Красноярский краевой фонд науки и ЦКБ «Геофизика». Мероприятие проводится по решению учёного совета № 2 от 26 февраля 1997 года каждый год 10 ноября — в день рождения советского конструктора-ракетчика Михаила Фёдоровича Решетнёва. Мероприятие посвящено памяти названного руководителя железногорской площадки № 2, ныне — ОАО ИСС. Участие в конференции принимают специалисты предприятий аэрокосмической отрасли, научные сотрудники и преподаватели, а также соискатели учёных степеней и студенты российских и зарубежных вузов.

История 
Решетнёвские чтения замышлялись как мероприятие, посвящённое памяти знаменитого советского и российского конструктора Михаила Решетнёва, скончавшегося в 1996 году. В феврале 1997 года учёный совет СибГАУ принял решение провести первую конференцию 10 ноября 1997 года. I-ая, II-ая, III-я и IV-ая конференции проводились исключительно для студентов, аспирантов, молодых преподавателей и специалистов в области аэрокосмической техники. По сути мероприятие представляло собой закрытую конференцию узкой тематики, причём исключительно на региональном уровне.

Начиная с V-ой конференции происходит существенное расширение как тематики конференции, так и состава участников. Впервые в 2001-2003 годы в Решетнёвских чтениях стали принимать участие видные учёные Красноярского края и других регионов России. Проведение НПК в это время совпало с проведением Сибирского аэрокосмического салона, что также повысило интерес общественности и науки к мероприятию.

В 2004 году (VIII-ая конференция) формат чтений был снова изменён оргкомитетом. Во-первых, было принято решение привлечь к участию в конференции более широкий круг лиц, среди которых не только представители российских предприятий и вузов, но и представители ближнего и дальнего зарубежья. Такое расширение привело к тому, что в 2005 году конференция была объявлена международной. Во-вторых, тематика конференции становится ещё шире, но по-прежнему охватывает самые насущные проблемы аэрокосмической отрасли в мировом масштабе. Среди главных проблем выделялись такие как проектирование летательных аппаратов, двигатели КА, СУ, космическая навигация и связь, инновационные технологии в производстве продукции авиакосмической отрасли, новые математические методы моделирования, эксплуатация и испытание техники, трансформируемые конструкции КА, организационно-экономические проблемы отрасли и подготовка кадров. На момент создания Решетнёвских чтений работало 5 секций, в 2004 их число возросло вдвое, в 2008 — почти вчетверо, на 2012 год существует 22 секции.

С 2000-х и по настоящее время работа докладчиков становится не только теоретической, но и практической. Выступления многих участников конференций, таких как Александр Лазуткин (работа над темой «Современное состояние и перспективы развития космонавтики»), Владимир Халиманович («Основные направления совершенствования экспериментальной отработки космических аппаратов»), Владимир Клешков («Утилизация ракетно-космической техники») и Валерий Владимиров («Дистанционное зондирование земли в практической жизни»), получили высокую оценку в научном сообществе и нашли своё практическое применение в различных организациях. Особенно это касается навигации и связи.

Участники 
Основными участниками конференции являются сотрудники аэрокосмического университета, предприятий Красноярска и Железногорска, научные работники КНЦ СО РАН и его институтов, аспиранты и докторанты, студенты российских и зарубежных вузов. Вместе с расширением структуры чтений произошло и расширения круга допускаемых участников.

До 2004 года, по данным оргкомитета, активное участие в конференции принимают именно красноярцы, что было связано с небольшой известностью конференции за пределами края. Основные участники — сотрудники ОАО ИСС, Красмаша, «Красноярских авиалиний». Среди представителей академической и вузовской науки — сотрудники Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Института вычислительного моделирования, КГУ, КГТУ, КГАЦМиЗ. Иногородние участники, принимавшие очное участие в конференциях, — участники из МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, БГТУ им. Д. Ф. Устинова, ГУАП, ПВИРВ им. В. И. Чуйкова, ПГТУ, ПГУ, ТПУ, ТГУ, ТУСУР, ИрГУ, КГТУ им. А. Н. Туполева, РГАТУ им. П. А. Соловьёва, СГАУ им. С. П. Королёва, УГАТУ, АмГУ, СВИ РВ и другие.

Секции 
На данный момент в структуру Решетнёвских чтений включено 22 секции. В огркомитет каждой секции входят сотрудники СибГАУ, учёные, работающие в области космической техники, авиации и экономики, руководители подразделений базовых предприятий, политики Красноярска.

Оргкомитет

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнёва
Научные конференции
Научные чтения